Antonín Mrkos a découvert ou co-découvert plusieurs comètes, qui portent en conséquence son nom. 
Nom seul :

 124P/Mrkos (alias P/1991 F1, 1991 IV, 1991k, P/1995 S3)
 C/1947 Y1 (Mrkos) (alias 1948 II, 1948a)
 C/1952 H1 (Mrkos) (alias 1952 V, 1952c)
 C/1952 W1 (Mrkos) (alias 1953 II, 1952f)
 C/1955 L1 (Mrkos) (alias 1955 III, 1955e)
 C/1956 E1 (Mrkos) (alias 1956 III, 1956b)
 C/1957 P1 (Mrkos) (alias 1957 V, 1957d)
 C/1959 X1 (Mrkos) (alias 1959 IX, 1959j)

Nom composé :

 45P/Honda-Mrkos-Pajdušáková (alias P/1948 X1, 1948 XII, 1948n, P/1954 C1, 1954 III, 1954a, 1964 VII, 1964a, 1969e, 1974e, 1974 XVI, 1974f, 1980 I, 1980c, 1985 III, 1985c, 1990 XIV, 1990f)
 143P/Kowal-Mrkos (alias P/1984 H1, 1984 X, 1984n, P/1984 JD, 1984 X, 1984n, P/2000 ET90)
 C/1953 G1 (Mrkos-Honda) (alias 1953 III, 1953a)
 C/1948 E1 (Pajdušáková-Mrkos) (alias 1948 V, 1948d)
 18D/Perrine-Mrkos, (alias D/1896 X1, 1896 VII, 1896g, D/1909 P1, 1909 III, 1909b, D/1955 U1, 1955 VII, 1955i, 1962 I, 1961h, 1968 VIII, 1968h)
Mrkos